Мака́ренко () — украинская фамилия, происходит от имени Макар.

Известные носители 

 
 
 Макаренко, Алина Андреевна (род. 1995) — российская гимнастка.
 
 
 Макаренко, Борис Игоревич (род. 1959) — российский политолог.
 Макаренко, Василий Тимофеевич (1918—1989) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Макаренко, Владимир Афанасьевич (1933—2008) — советский и российский востоковед.
 
 Макаренко, Герман Георгиевич (род. 1961) — советский и украинский дирижёр.
 Макаренко, Дарья Алексеевна (род. 1992) — российская футболистка.
 
 
 
 
 Макаренко, Михаил Янович (1931—2007) — советский диссидент.
 Макаренко, Никита Анатольевич (род. 1988) — узбекский журналист, музыкант, театральный и общественный деятель.
 
 Макаренко, Пахом Михайлович (1904—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Макаренко, Роман Сергеевич (род. 1981) — российский игрок в хоккей с мячом.
 
 Макаренко, Тимофей Титович (1902—1972) — Герой Советского Союза.
 Макаренко, Фёдор Алексеевич (1906—1984) — советский геолог.
 Макаренко, Элеонора Петровна (род. 1969) — советская и российская футболистка.

См. также 
 Переулок Макаренко
 Макаренко — микрорайон г. Сочи